Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) - stowarzyszenie naukowo-techniczne którego celem jest działańanie na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, w tym optymalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektywności energetycznej w Polsce. Stowarzyszenie zostało założone 1 kwietnia 2003 roku w Poznaniu, natomiast wpis do rejestru sądowego nastąpił 29 lipca 2003 roku.

Członkowie towarzystwa dzielą się na: członków założycieli, członków zwyczajnych, członków wspierających, członków honorowych.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa.

Polskie organizacje techniczne
Efektywność energetyczna